

Patronyme 

 Joseph Balsamo (1743-1795), aventurier italien du  ;
 Elisa Balsamo (1998- ), cycliste italienne ;
 Giuseppe Gabriel Balsamo-Crivelli (1800-1874), naturaliste italien ;
 Giuseppe Battista Balsamo (1871- ?), mafiosi américain ;
 Maddalena Balsamo (1961- ), actrice italienne ;
 Raffaele Balsamo (1885-1946), chanteur lyrique italien ;
 Terry Balsamo (1973- ), guitariste américain.

Toponymie 

 Bálsamo est une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo
 Cinisello Balsamo est une ville italienne

Romans 
 Joseph Balsamo est un roman d'Alexandre Dumas

Télévision 
 Joseph Balsamo est une mini-série franco-belgo-helvéto-allemande tirée du roman d'Alexandre Dumas

Homonymie de patronyme